Teseo puede hacer referencia a:

 Teseo, rey mítico de Atenas;
 Teseo, ópera de Georg Friedrich Händel;
 Editorial Teseo, editorial digital latinoamericana; o
 Teseo (base de datos), repositorio de tesis doctorales de España.